Reinventing the Steel е девети и последен студиен музикален албум на метъл групата Pantera, който е издаден на 14 март 2000 г. от East West Records.

Състав 
 Фил Анселмо – вокали
 Вини Пол – барабани
 Даймбег Даръл – китара
 Рекс Браун – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2000 година
Албуми на Пантера